Tarcău steht für:

 Tarcău, Gemeinde in Rumänien
 Tarcău (Fluss), Fluss in Rumänien
 Tarcău-Gebirge, Gebirge in den Ostkarpaten, in Rumänien